

Patronymie 
 Renier fut le  de Parc entre 1167 et 1170 ;
 Alain Renier (1947-) est un éditeur belge ;
 Alphonse Renier est un footballeur belge ;
 Englebert Renier (1904-1971) est un militant wallon ;
 Franck Renier (1974- ) est un coureur cycliste français ;
 Jérémie Renier (1981- ) est un acteur belge ;
 Léon Renier (1809-1885) est un historien français ;
 Marc Renier (1953- ) est un coureur cycliste belge ;
 Marc Renier, dit Marco Paulo (1967- ), est un dessinateur belge de bande dessinée ;
 Pascal Renier (1971-) est un footballeur belge ;
 Yannick Renier (1975- ) est un acteur belge ;
 les Renier (ou Raniero) sont une famille patricienne de Venise.

Littérature 
 Renier, une chanson de geste du 
 Les Enfances Renier, une chanson de geste du

Référence 

Homonymie de patronyme
Patronyme belge
Patronyme français